Spomeniki Rudolfu Maistru stojijo v več slovenskih krajih:

 Spomenik Rudolfu Maistru, Kamnik
 Spomenik Rudolfu Maistru, Ljubljana
 Spomenik Rudolfu Maistru, Maribor